Сезон Словацької Екстраліги 1994/1995 — другий сезон Словацької Екстраліги. В сезоні 1994/1995 взяло участь 10 команд. В серії плей-оф Словацької Екстраліги переможцем стала команда «ХК Кошице», перемігши у фінальній серії «ХК Дукла Тречин» із рахунком 3:0. Команда «ХК Спішска Нова Вес» опустилися на пряму до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки, а на її місце піднялася «ШК Іскра Банська Бистриця» (СК Iskra Banská Bystrica).

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Серія плей-оф

Таблиця

Результати 
Чвертьфінали:
 ХК Дукла Тречин — Спартак Дубниця над Варом; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 11:3, 3:2, 4:2.
 HK Aquacity СКР Попрад — МХК 32 Ліптовський Мікулаш; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 10:1, 4:3, 6:1.
 ХК Слован Братислава — Martimex ZŤS Мартін; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 8:5, 4:1, 4:3.
 ХК Кошице — ХК 07 Пряшів; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 5:1, 5:2, 2:0.

Півфінали:
 ХК Дукла Тречин — HK Aquacity СКР Попрад; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 9:5, 5:3, 5:3.
 ХК Кошице — ХК Слован Братислава; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 11:1, 8:1, 3:1.

Гра за 3-є місце:
 ХК Слован Братислава — HK Aquacity СКР Попрад; рахунок серії 2:1, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 4:3, 5:6, 5:2.

Фінал:
 ХК Дукла Тречин — ХК Кошице; рахунок серії 0:3, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 2:4, 3:5, 1:7.

Команда-переможець

Посилання 
 Вся статистика сезону 1994/1995 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина